Otters (Lutrinae), een onderfamilie uit de familie der marterachtigen
 otter (dier) (Lutra lutra) of Europese otter
 rivierotter (Lontra canadensis) of Noord-Amerikaanse otter
 Otter (schip), een zeilende vrachtvaarder
 Otter (eiland), een eiland in de Beringzee
 Otter (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Otter (pantserwagen), een licht gepantserd verkenningsvoertuig voor de Canadese krijgsmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Otter (rivier), een rivier in het Engelse graafschap Devon

Molens 
 De Otter (Amsterdam), een houtzaagmolen in Amsterdam-West
 De Otter (Oterleek), een korenmolen in Oterleek

Personen 
 Anne Sofie von Otter, een Zweedse mezzosopraan
 Butch Otter, een Amerikaanse politicus
 Elisabeth Otter-Knoll, een Nederlandse weldoenster  
 Jeroen Otter, een Nederlandse voormalig shorttracker en bondscoach